Кріс Еверт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Мартіну Навратілову з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт (переможниця)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Аранча Санчес (чвертьфінал)
  Ізабель Куето (чвертьфінал)
  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Houston Draw

1988
Тур WTA 1988